Thomas Hitzlsperger (München, 5 april 1982) is een Duits voormalig betaald voetballer die voornamelijk uitkwam als middenvelder. Hij speelde 52 interlands voor het Duits voetbalelftal, waarvan de eerste op 9 oktober 2004, tegen Iran. Hitzlsperger maakte deel uit van onder meer de Duitse selecties voor het WK 2006 en het EK 2008.

Clubstatistieken

Erelijst
 VfB Stuttgart
'Bundesliga
2007

Homoseksualiteit
Op 8 januari 2014 maakte Hitzlsperger in zijn column in Die Zeit'' bekend dat hij homoseksueel is. Hiermee was hij, tien maanden na zijn laatste wedstrijd als prof, de eerste prominente Duitse voetballer die 'uit de kast' kwam.

Zie ook
 Lijst van spelers van West Ham United FC

Hitzlsperger, Thomas